T.A.O es el primer EP del cantante chino Z.Tao, lanzado el 23 de julio de 2015 por Huang Z.TAO Studio.

Antecedentes y lanzamiento 
En junio de 2015, se informó de que Tao ha creado su propia agencia de gestión personal en China para gestionar sus actividades solas, titulado Huang Z.TAO Studio. Tao reveló una imagen teaser misterioso a través de su cuenta oficial en Weibo el 9 de julio. Fue revelado el 13 de julio que Tao lanzaría oficialmente su primer mini-álbum. El 20 de julio, Tao lanzó un teaser para su lanzamiento a solas del álbum. El teaser muestra que el cantante cae en el mar pero encuentra su camino a la tierra. También hay destellos que muestra una escena íntima entre Tao y una mujer, el cantante gritaba con rabia. El mini-álbum fue lanzado en China el 23 de julio de 2015.

Lista de canciones 
1 - One Heart
2 - T.A.O3 - Yesterday''

Referencias 

EP de 2015
Álbumes de Z.Tao